Конвичный (, ):
 Конвичный, Петер (род. 1945) — немецкий режиссёр оперы и драмы
 Конвичный, Франц (19011962) — немецкий дирижёр